Pierwsze oblężenie Warszawy (1794) – przez wojska rosyjskie i pruskie w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 Drugie oblężenie Warszawy (1794) – przez wojska rosyjskie w czasie insurekcji kościuszkowskiej